Di seguito una lista di asteroidi dal numero 127001 al 128000 con data di scoperta e scopritore.

127001-127100 

|-
| 127001 - ||  || 23 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 127002 - ||  || 30 marzo 2002 || NEAT
|-
| 127003 - || 2002 GO || 3 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127004 - ||  || 3 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127005 Pratchett ||  || 1 aprile 2002 || Needville
|-
| 127006 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127007 - ||  || 12 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127008 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127009 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127010 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127011 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127012 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127013 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127014 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127015 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127016 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127017 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127018 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127019 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127020 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127021 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127022 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127023 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127024 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127025 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127026 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127027 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127028 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127029 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127030 Herrington ||  || 6 aprile 2002 || M. W. Buie
|-
| 127031 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127032 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127033 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127034 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127035 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127036 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127037 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127038 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127039 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127040 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127041 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127042 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127043 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127044 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127045 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127046 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127047 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127048 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127049 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127050 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127051 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127052 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127053 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127054 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127055 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127056 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127057 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127058 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127059 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127060 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127061 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127062 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127063 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127064 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127065 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127066 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127067 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127068 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127069 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127070 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127071 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127072 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127073 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127074 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127075 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127076 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127077 - ||  || 6 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127078 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127079 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127080 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127081 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127082 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127083 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127084 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127085 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127086 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127087 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127088 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127089 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127090 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127091 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127092 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127093 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127094 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127095 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127096 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127097 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127098 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127099 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127100 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|}

127101-127200 

|-
| 127101 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127102 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127103 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127104 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127105 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127106 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127107 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127108 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127109 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127110 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127111 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127112 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127113 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127114 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127115 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127116 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127117 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127118 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127119 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127120 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127121 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127122 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127123 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127124 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127125 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127126 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127127 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127128 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127129 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127130 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127131 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127132 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127133 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127134 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127135 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127136 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127137 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127138 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127139 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127140 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127141 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127142 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127143 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127144 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127145 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127146 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127147 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127148 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127149 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127150 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127151 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127152 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127153 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127154 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127155 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127156 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127157 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127158 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127159 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127160 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127161 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127162 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127163 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127164 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127165 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127166 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127167 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127168 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127169 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127170 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127171 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127172 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127173 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127174 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127175 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127176 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127177 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127178 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127179 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127180 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127181 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127182 - ||  || 15 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 127183 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127184 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127185 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127186 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127187 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127188 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127189 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127190 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127191 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127192 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127193 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127194 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127195 - ||  || 12 aprile 2002 || M. White, M. Collins
|-
| 127196 Hanaceplechová || 2002 HH || 16 aprile 2002 || Ondřejov Observatory
|-
| 127197 - || 2002 HO || 16 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127198 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127199 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127200 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|}

127201-127300 

|-
| 127201 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127202 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127203 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127204 - ||  || 18 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127205 - ||  || 20 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127206 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127207 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127208 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127209 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127210 - ||  || 21 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127211 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127212 - ||  || 23 aprile 2002 || NEAT
|-
| 127213 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127214 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127215 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127216 - ||  || 18 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 127217 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 127218 - || 2002 JE || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127219 - ||  || 3 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 127220 - ||  || 3 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 127221 - ||  || 5 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127222 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127223 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127224 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 127225 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127226 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127227 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 127228 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127229 - ||  || 2 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 127230 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127231 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127232 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127233 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127234 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127235 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127236 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127237 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127238 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127239 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127240 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127241 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127242 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127243 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127244 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127245 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127246 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127247 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127248 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127249 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127250 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127251 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127252 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127253 - ||  || 10 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127254 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127255 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127256 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127257 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127258 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127259 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127260 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127261 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127262 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127263 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127264 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127265 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127266 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127267 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127268 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127269 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127270 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127271 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127272 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 127273 - ||  || 11 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 127274 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127275 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127276 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127277 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127278 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127279 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127280 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127281 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127282 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127283 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127284 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127285 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127286 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127287 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127288 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127289 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127290 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127291 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127292 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127293 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127294 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127295 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127296 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127297 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127298 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127299 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127300 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|}

127301-127400 

|-
| 127301 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127302 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127303 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127304 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127305 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127306 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127307 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127308 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127309 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127310 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127311 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127312 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127313 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127314 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127315 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127316 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127317 - ||  || 11 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127318 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127319 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127320 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127321 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127322 - ||  || 14 maggio 2002 || J. Broughton
|-
| 127323 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127324 - ||  || 15 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 127325 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127326 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127327 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127328 - ||  || 12 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127329 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127330 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127331 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127332 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127333 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127334 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127335 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127336 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127337 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127338 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127339 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127340 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127341 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127342 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127343 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127344 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127345 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127346 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127347 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127348 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127349 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127350 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127351 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127352 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127353 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127354 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127355 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 127356 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127357 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127358 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 127359 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 127360 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127361 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127362 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127363 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127364 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127365 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127366 - ||  || 9 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 127367 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127368 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127369 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127370 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127371 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127372 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127373 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127374 - || 2002 KE || 16 maggio 2002 || Fountain Hills
|-
| 127375 - || 2002 KN || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127376 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127377 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127378 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127379 - ||  || 17 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127380 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127381 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 127382 - ||  || 27 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127383 - ||  || 28 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127384 - ||  || 19 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127385 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 127386 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127387 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127388 - ||  || 6 giugno 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 127389 - ||  || 1 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127390 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127391 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127392 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127393 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127394 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127395 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127396 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127397 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127398 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127399 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127400 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|}

127401-127500 

|-
| 127401 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127402 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127403 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127404 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127405 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127406 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127407 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127408 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127409 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127410 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127411 - ||  || 10 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127412 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 127413 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127414 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 127415 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 127416 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 127417 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 127418 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127419 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127420 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127421 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 127422 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127423 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127424 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127425 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 127426 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 127427 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 127428 - || 2002 PX || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127429 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127430 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127431 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127432 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127433 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127434 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127435 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127436 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127437 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127438 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127439 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127440 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127441 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127442 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127443 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127444 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127445 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127446 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127447 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127448 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 127449 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 127450 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127451 - ||  || 14 agosto 2002 || R. H. McNaught
|-
| 127452 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 127453 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 127454 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127455 - ||  || 18 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 127456 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127457 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127458 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127459 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127460 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 127461 - ||  || 29 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 127462 - ||  || 29 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 127463 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 127464 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127465 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 127466 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127467 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127468 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127469 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127470 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127471 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127472 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 127473 - ||  || 9 settembre 2002 || Drebach
|-
| 127474 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127475 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127476 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127477 Fredalee||  || 14 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 127478 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127479 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127480 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127481 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127482 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127483 - ||  || 29 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 127484 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127485 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127486 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 127487 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 127488 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 127489 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127490 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127491 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127492 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127493 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127494 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127495 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127496 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127497 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127498 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127499 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 127500 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|}

127501-127600 

|-
| 127501 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127502 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127503 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127504 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127505 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127506 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127507 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127508 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127509 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127510 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127511 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127512 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127513 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 127514 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127515 Nitta ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 127516 Oravetz ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 127517 Kaikepan ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 127518 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127519 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127520 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 127521 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 127522 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 127523 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 127524 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127525 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127526 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 127527 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127528 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 127529 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127530 - ||  || 15 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127531 - ||  || 23 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127532 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127533 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 127534 - ||  || 30 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 127535 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127536 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 127537 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127538 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127539 - ||  || 7 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127540 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127541 - ||  || 12 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127542 - ||  || 10 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 127543 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127544 - ||  || 11 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127545 Crisman ||  || 4 dicembre 2002 || M. W. Buie
|-
| 127546 - ||  || 4 dicembre 2002 || M. W. Buie
|-
| 127547 - ||  || 3 dicembre 2002 || S. F. Hönig
|-
| 127548 - || 2002 YM || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 127549 - ||  || 27 dicembre 2002 || LONEOS
|-
| 127550 - ||  || 27 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127551 - ||  || 28 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127552 - ||  || 28 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127553 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127554 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127555 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127556 - ||  || 31 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 127557 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127558 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127559 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127560 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127561 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127562 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 127563 - ||  || 31 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 127564 - || 2003 AX || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127565 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127566 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127567 - ||  || 2 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127568 - ||  || 4 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127569 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127570 - ||  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127571 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127572 - ||  || 4 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 127573 - ||  || 4 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 127574 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127575 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127576 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127577 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127578 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127579 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127580 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127581 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127582 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127583 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127584 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127585 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127586 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127587 - ||  || 8 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127588 - ||  || 2 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127589 - ||  || 5 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127590 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127591 - ||  || 23 gennaio 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127592 - ||  || 25 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127593 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127594 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127595 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127596 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127597 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127598 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127599 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127600 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|}

127601-127700 

|-
| 127601 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127602 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127603 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127604 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127605 - ||  || 26 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127606 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127607 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127608 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127609 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127610 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127611 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127612 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127613 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127614 - ||  || 30 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 127615 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127616 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127617 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127618 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127619 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127620 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127621 - ||  || 27 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127622 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127623 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127624 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127625 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127626 - ||  || 28 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 127627 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127628 - ||  || 31 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127629 - ||  || 28 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 127630 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127631 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 127632 - ||  || 30 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 127633 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127634 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127635 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127636 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127637 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127638 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127639 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127640 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127641 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127642 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127643 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127644 - ||  || 2 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127645 - ||  || 3 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 127646 - ||  || 5 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127647 - ||  || 6 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 127648 - ||  || 7 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 127649 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127650 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127651 - ||  || 22 febbraio 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127652 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127653 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127654 - ||  || 22 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 127655 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127656 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127657 - ||  || 24 febbraio 2003 || T. Pauwels
|-
| 127658 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 127659 - ||  || 23 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 127660 - ||  || 26 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 127661 - ||  || 22 febbraio 2003 || J. W. Kessel
|-
| 127662 - ||  || 25 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127663 - ||  || 24 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127664 - ||  || 25 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 127665 - ||  || 19 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127666 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127667 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127668 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 127669 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127670 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127671 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127672 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127673 - ||  || 6 marzo 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127674 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127675 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127676 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127677 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127678 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127679 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127680 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127681 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127682 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127683 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127684 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127685 - ||  || 7 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127686 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127687 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127688 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127689 Doncapone ||  || 5 marzo 2003 || CAT
|-
| 127690 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127691 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127692 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127693 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127694 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127695 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127696 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127697 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127698 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127699 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127700 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|}

127701-127800 

|-
| 127701 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127702 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127703 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127704 - ||  || 6 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127705 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127706 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127707 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127708 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127709 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127710 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127711 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127712 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127713 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127714 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127715 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127716 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127717 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127718 - ||  || 8 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127719 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127720 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127721 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127722 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127723 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127724 - ||  || 7 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127725 - ||  || 9 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127726 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127727 - ||  || 10 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127728 - ||  || 10 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127729 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127730 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127731 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127732 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127733 - ||  || 9 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127734 - ||  || 11 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127735 - || 2003 FU || 20 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127736 - ||  || 23 marzo 2003 || G. Hug
|-
| 127737 - ||  || 26 marzo 2003 || CINEOS
|-
| 127738 - ||  || 21 marzo 2003 || W. Bickel
|-
| 127739 - ||  || 28 marzo 2003 || L. Casady, P. Garossino
|-
| 127740 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127741 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127742 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127743 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127744 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127745 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127746 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127747 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127748 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127749 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127750 - ||  || 23 marzo 2003 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127751 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127752 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127753 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127754 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127755 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127756 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127757 - ||  || 24 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127758 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127759 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127760 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127761 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127762 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127763 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127764 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127765 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127766 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127767 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127768 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127769 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127770 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127771 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127772 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127773 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127774 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127775 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127776 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127777 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127778 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127779 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127780 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127781 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127782 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127783 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127784 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127785 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127786 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127787 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127788 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127789 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127790 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127791 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127792 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127793 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127794 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127795 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127796 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127797 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127798 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127799 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127800 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|}

127801-127900 

|-
| 127801 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127802 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127803 Johnvaneepoel ||  || 27 marzo 2003 || CSS
|-
| 127804 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127805 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127806 - ||  || 27 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127807 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127808 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127809 - ||  || 27 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127810 Michaelwright ||  || 28 marzo 2003 || CSS
|-
| 127811 - ||  || 28 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127812 - ||  || 28 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127813 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127814 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127815 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127816 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127817 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127818 - ||  || 28 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127819 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127820 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127821 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127822 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127823 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127824 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127825 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127826 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127827 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127828 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127829 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127830 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127831 - ||  || 29 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127832 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127833 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127834 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127835 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127836 - ||  || 27 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127837 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127838 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127839 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127840 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127841 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127842 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127843 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127844 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127845 - ||  || 30 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127846 - ||  || 31 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127847 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127848 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127849 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127850 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127851 - ||  || 30 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127852 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127853 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127854 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127855 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127856 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127857 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127858 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127859 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127860 - ||  || 31 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 127861 - ||  || 22 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127862 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 127863 - ||  || 25 marzo 2003 || NEAT
|-
| 127864 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127865 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127866 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127867 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127868 - ||  || 26 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127869 - ||  || 25 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 127870 Vigo ||  || 24 marzo 2003 || I. R. Ferrín, C. Leal
|-
| 127871 - ||  || 31 marzo 2003 || M. W. Buie
|-
| 127872 - || 2003 GV || 4 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127873 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127874 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127875 - ||  || 1 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127876 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127877 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127878 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127879 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127880 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127881 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127882 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127883 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127884 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127885 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127886 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127887 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127888 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127889 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127890 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127891 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127892 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127893 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127894 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127895 - ||  || 1 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127896 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127897 - ||  || 4 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127898 - ||  || 2 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127899 - ||  || 2 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127900 - ||  || 3 aprile 2003 || NEAT
|}

127901-128000 

|-
| 127901 - ||  || 6 aprile 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127902 - ||  || 6 aprile 2003 || W. K. Y. Yeung
|-
| 127903 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127904 - ||  || 3 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127905 - ||  || 4 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127906 - ||  || 6 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127907 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127908 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127909 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127910 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127911 - ||  || 6 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127912 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127913 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127914 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127915 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127916 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127917 - ||  || 8 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127918 - ||  || 8 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127919 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127920 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127921 - ||  || 9 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127922 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127923 - ||  || 8 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127924 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127925 - ||  || 7 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127926 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127927 - ||  || 10 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127928 - ||  || 10 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127929 - ||  || 9 aprile 2003 || J. V. McClusky
|-
| 127930 - ||  || 5 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127931 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127932 - ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 127933 Shaunoborn ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 127934 - ||  || 22 aprile 2003 || R. H. McNaught
|-
| 127935 Reedmckenna ||  || 21 aprile 2003 || CSS
|-
| 127936 - ||  || 23 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 127937 - ||  || 23 aprile 2003 || J. Broughton
|-
| 127938 - ||  || 25 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127939 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127940 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127941 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127942 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127943 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127944 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127945 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127946 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127947 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127948 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127949 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127950 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127951 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127952 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127953 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127954 - ||  || 24 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127955 - ||  || 25 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 127956 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127957 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127958 - ||  || 25 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 127959 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127960 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127961 - ||  || 24 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127962 - ||  || 25 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127963 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127964 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127965 - ||  || 24 aprile 2003 || CINEOS
|-
| 127966 - ||  || 27 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127967 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127968 - ||  || 26 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127969 - ||  || 26 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127970 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127971 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127972 - ||  || 28 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127973 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127974 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127975 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127976 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127977 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127978 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127979 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127980 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127981 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127982 - ||  || 29 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127983 - ||  || 29 aprile 2003 || J. Broughton
|-
| 127984 - ||  || 28 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127985 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127986 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127987 - ||  || 29 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127988 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127989 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127990 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127991 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127992 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127993 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127994 - ||  || 30 aprile 2003 || NEAT
|-
| 127995 - ||  || 29 aprile 2003 || LONEOS
|-
| 127996 - ||  || 30 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 127997 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127998 - ||  || 28 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 127999 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 128000 - ||  || 30 aprile 2003 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0127001